Первая лига 1948 () — 14-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 14 марта 1948 года и закончился 5 декабря 1948 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1948 на rsssf.com 

1948
Польша
Спорт в Польше в 1948 году